Појам Шмихел се може односити на:
 Шмихел (Лашко), насељено место у општини Лашко, Република Словенија;
 Шмихел (Нова Горица), насељено место у општини Нова Горица, Република Словенија;
 Шмихел (Ново Место), насељено место у општини Ново Место, Република Словенија;
 Шмихел (Пивка), насељено место у општини Пивка, Република Словенија;
 Шмихел над Мозирјем, насељено место у општини Мозирје, Република Словенија;
 Шмихел под Наносом, насељено место у општини Постојна, Република Словенија;
 Шмихел при Жужемберку, насељено место у општини Жужемберк, Република Словенија;